Hallock kan syfta på:

Personer 
Charles Hallock (1834–1917), amerikansk författare
Gerard Hallock (1996–), amerikansk ishockeyspelare
John Hallock (1783–1840), amerikansk politiker

Geografi 
Hallock, Minnesota